

Pessoas
Tadeusz Kościuszko

Geografia 
Condado de Kosciusko
Kosciusko (Mississippi)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos